Lega Santa (1495) o Lega di Venezia, alleanza stipulata il 31 marzo 1495 da papa Alessandro VI, il re di Napoli Ferdinando d'Aragona, il Sacro Romano Impero, gli Sforza di Milano e la Repubblica di Venezia contro la discesa in Italia di Carlo VIII di Francia.
 Lega Santa (1511), alleanza (1511-1512) promossa dal pontefice Giulio II tra il re di Spagna Ferdinando il Cattolico, la Repubblica di Venezia, il re Enrico VIII d'Inghilterra ed i cantoni svizzeri, contro Luigi XII di Francia.
 Lega Santa (1538), alleanza promossa da papa Paolo III a febbraio del 1538 fra il regno di Spagna, la Repubblica di Genova, la Repubblica di Venezia e i Cavalieri di Malta, contro l'attività aggressiva nel Mediterraneo delle forze navali ottomane al comando del corsaro Barbarossa.
 Lega Santa (1571), coalizione creata da papa Pio V e guidata dalla Spagna e dalla Repubblica di Venezia, le due maggiori potenze navali mediterranee, contro i Turchi nella Battaglia di Lepanto.
 Lega Santa (1684), coalizione intervenuta nelle guerre austro-turche del XVII-XVIII secolo per contrastare il tentativo di invasione dei Balcani da parte dell'Impero ottomano e per riuscire a fermare l'avanzata turca nel Mediterraneo, culminante con la Battaglia di Vienna.